Monta ima više značenja:
 Monta, Modena
 Monta, Savona